El condado de St. Louis es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de St. Louis (Misuri)
 Condado de St. Louis (Minnesota)